

Repubbliche 
Serenissima Repubblica di Venezia
Serenissima Repubblica di Genova
Serenissima Repubblica di San Marino
Serenissima Res Publica Poloniae – il nome della Confederazione polacco-lituana nel XVII secolo

Altro 
Autostrada Serenissima – denominazione dell'Autostrada A4
Altezza serenissima – titolo riservato ai principi delle casate principesche sovrane
Serenissima – gioco da tavolo di Dominique Erhard e Duccio Vitale
Serenissima – album dei Great Master del 2012
Serenissima M166 – motore endotermico
Serenissima Televisione – televisione della provincia di Padova
Veneta Serenissima Armata – braccio operativo del cosiddetto governo Veneto Serenissimo
Stazione di Serenissima – stazione ferroviaria di Roma collocata lungo la ferrovia Roma-Sulmona-Pescara; si trova nel quartiere Collatino, nel punto in cui il viale della Serenissima sovrappassa la linea ferroviaria.